

Nascimentos

Falecimentos 

1817 no cinema